

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 13

Metro
 Parijse metrolijn 13
 Lijn 13 (metro van Shanghai)

Tram
 Tramlijn 13 (Amsterdam)
 tramlijn 13 (Antwerpen)
 Tramlijn 13 (Haaglanden)
 Tramlijn 13 (Rotterdam)

Trolleybus
 Trolleybuslijn 13 (Antwerpen), een voormalige trolleybuslijn in het zuiden van Antwerpen en opvolger van tramlijn 13

Bus
 Buslijn 13 (Haaglanden), een voormalige buslijn in de regio Haaglanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Buslijn 13 (Kortrijk), een buslijn in Kortrijk die de haltes Station Kortrijk en Universiteit verbindt
 Buslijn 13 (Antwerpen), een buslijn in het zuiden van Antwerpen en opvolger van tramlijn en trolleybuslijn 13